Tetela kan syfta folkslaget tetela i Kongo-Kinshasa.

Det kan också syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tetela de Ocampo, Puebla, 
 Tetela, Oaxaca, ort, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Tetela, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua,